Епо́ха ( від  — «затримка», «вихідний момент»):
 Історична епоха - певний проміжок часу, ознакою якого є визначні події або процеси в природі, суспільстві, науці, мистецтві.
 Підрозділ геологічного періоду — Епоха (геологія).
 Момент, з якого починають обчислювати час руху світила — Епоха (астрономія).
 Епоха (фільм) — фільм 2001 року